МЛБ в сезоне 1954 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Нью-Йорк Джайентс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Мировая серия 
Мировая серия 1954: Нью-Йорк Джайентс — Кливленд Индианс 4-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1954 год в бейсболе